48 — многозначный термин.

 48 — натуральное число сорок восемь.
 «48» — музыкальный альбом, записанный рок-группой «Чайф» в 2003 году.

Хронология 
 48 год до н. э. — год I века до н. э.
 48 год — сорок восьмой год I века.